Котени има више значења:

 Котени (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Котени (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Котени (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији